Sigetec Ludbreški (kajkavski Segetec) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Ludbrega, Varaždinska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 765 stanovnika te 209 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 667 stanovnika.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji